Heilman ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Heilman (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Anna Heilman (1928–2011), polnische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg
 Dan Heilman (1922–1966), US-amerikanischer Comiczeichner
 John Heilman, US-amerikanischer Politiker
 Lucia Heilman (* 1929 als Lucia Kraus), österreichische Überlebende des NS-Regimes und Ärztin
 Samuel Heilman (* 1946), US-amerikanischer Soziologe
 Stephen Heilman (* 1933), US-amerikanischer Mediziner und Ingenieur
 William Heilman (1824–1890), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 William Clifford Heilman (1877–1946), US-amerikanischer Komponist

Sonstiges:
 Heilman-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Heilmann
 Heileman